Municipio de Elkhart puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elkhart (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Elkhart (condado de Elkhart, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Elkhart.
 Municipio de Elkhart (condado de Noble, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Noble.
 Municipio de Elkhart (condado de Polk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Elkhart (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.